Городище — хутор в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, входит в состав Глуховского сельского поселения.

География 
Расположен в восточной части области, в 13 км к северу от районного центра, города Алексеевки.

Улицы 
 ул. Луговая
 ул. Центральная
 1-й Центральный пер.

Население

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А. Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). — Белгород: Константа, 2015. — 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)